Психопа́тия (от  — дух; душа; сознание; характер +  — страдание, болезнь) — многозначный психиатрический термин:
 Психопатия — устаревшее понятие с размытыми границами, обозначающее психическое расстройство.
 Конституциональная психопатия — устаревшее название расстройств личности (см. также классификация психопатий).
 Психопатия — психопатологический синдром, проявляющийся в виде констелляции таких черт, как бессердечие по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций.
 Психопатия — синоним диссоциального (антисоциального) расстройства личности, также известного как социопатия.